Chrysotus () — род мух-зеленушек из семейства Dolichopodidae (отряд двукрылые). 320 видов. Космополитный род.

Описание 
Мелкие двукрылые насекомые. Близок к роду Achradocera. От близких групп отличается шаровидным постпедицелем самца. Стилус субапикальный аристоподобный; лоб шире лица; нижняя постокулярная поверхность с мелкими немодифицированными щетинками.

Классификация 
320 видов.

 C. abdominalis Say, 1829
 C. acuticornis Becker, 1922
 C. acutus Aldrich, 1896
 C. adsiduus Becker, 1922
 C. affinis Loew, 1861
 C. albibarbus Loew, 1857
 C. albifacies (Parent, 1929)
 C. albihirtipes Robinson, 1975
 C. albipalpus Aldrich, 1896
 C. albisignatus Becker, 1924
 C. albohirtus Van Duzee, 1924
 C. aldrichi Van Duzee, 1915
 C. alpicola Strobl, 1893
 C. alternus Becker, 1922
 C. alterum Becker, 1922
 C. amabilis Parent, 1931
 C. americanus (Wheeler, 1896)
 C. amplicornis Kowarz, 1874
 C. amplicornis Zetterstedt, 1849
 C. amurensis Negrobov, 1980
 C. andorrensis Parent, 1938
 C. andrei Negrobov, 1986
 C. andreji Negrobov, 1986
 C. angulicornis Kowarz, 1874
 C. angulicornis Buchmann, 1961
 C. angustifacies (Becker, 1922)
 C. annulatus Van Duzee, 1924
 C. annulatus Macquart, 1842
 C. annulipes Meigen, 1824
 C. anomalus Malloch, 1914
 C. apicalis Aldrich, 1896
 C. apicalis Parent, 1932
 C. approximatus (Aldrich, 1896)
 C. arcticus Frey, 1915
 C. arcuatus Van Duzee, 1924
 C. arduus Parent, 1934
 C. argentatus Van Duzee, 1924
 C. arkansensis Van Duzee, 1930
 C. arvernicus Vaillant & Brunhes, 1980
 C. atratus Van Duzee, 1930
 C. atripes von Roser, 1840
 C. auratus Loew, 1861
 C. azoricus Frey, 1945
 C. badius Van Duzee, 1932
 C. baerti Bickel & Sinclair, 1997
 C. baicalensis Negrobov & Maslova, 1995
 C. bajaensis Harmston, 1968
 C. barbatus (Loew, 1861)
 C. barbipes Van Duzee, 1932
 C. barretoi Becker, 1908
 C. basalis Philippi, 1865
 C. basilaris Curran, 1924
 C. beijingensis Wang & Yang, 2006
 C. bellax Parent, 1933
 C. bellulus Van Duzee, 1932
 C. bellus Van Duzee, 1924
 C. bermudensis Johnson, 1914
 C. bicolor Macquart, 1827
 C. bicolor Vanschuytbroeck, 1951
 C. bifurcatus Wang & Yang, 2008
 C. bigoti Parent, 1932
 C. blepharosceles Kowarz, 1874
 C. bracteatus Van Duzee, 1924
 C. brasiliensis Van Duzee, 1933
 C. brevicercus Wang & Yang, 2008
 C. brevicornis Van Duzee, 1933
 C. brevispina Van Duzee, 1933
 C. brevitibia Van Duzee, 1927
 C. brooksi Negrobov. Selivanova & Maslova, 2013
 C. caerulescens Negrobov, 1980
 C. caerulus Van Duzee, 1924
 C. calcaratus Van Duzee, 1930
 C. californicus Van Duzee, 1924
 C. callichromus Robinson, 1975
 C. callidus Parent, 1944
 C. canadensis Van Duzee, 1924
 C. carolinensis Robinson, 1964
 C. caudatulus Van Duzee, 1932
 C. caudatus Van Duzee, 1924
 C. caudatus Van Duzee, 1931
 C. chaetipalpus Parent, 1933
 C. chaetoproctus Parent, 1933
 C. chetifer Parent, 1934
 C. chilensis Van Duzee, 1930
 C. chinensis Wiedemann, 1830
 C. chlanoflavus Harmston & Knowlton, 1940
 C. chloricus Van Duzee, 1911
 C. choricus Wheeler, 1890
 C. ciliatus Malloch, 1914
 C. cilipes Meigen, 1824
 C. cinerellus Zetterstedt, 1838
 C. clypeatus Robinson, 1967
 C. cobaltinus Van Duzee, 1924
 C. cockerellae Curran, 1929
 C. collini Parent, 1923
 C. coloradensis Van Duzee, 1924
 C. concinnarius Say, 1829
 C. concinnus Zetterstedt, 1843
 C. contractus Van Duzee, 1929
 C. convergens Van Duzee, 1924
 C. copiosus Meigen, 1824
 C. corbieri Parent, 1934
 C. corniger Negrobov & Maslova, 1995
 C. cornutus Loew, 1862
 C. costalis Loew, 1861
 C. costatus Van Duzee, 1915
 C. crassitarsis Parent, 1939
 C. cressoni Van Duzee, 1924
 C. cupreus (Macquart, 1839)
 C. cupreus Macquart, 1827
 C. currani Van Duzee, 1924
 C. dakotensis Harmston, 1952
 C. decipiens Negrobov & Tsurikov, 2000
 C. defensus Negrobov & Maslova, 2000
 C. degener Frey, 1917
 C. denticornis Lamb, 1932:
 C. deremptus (Walker, 1849)
 C. diaphorus Parent, 1939
 C. diligens Parent, 1931
 C. discolor Loew, 1861
 C. discretus Becker, 1922
 C. disjunctus Van Duzee, 1924
 C. distendens Meigen, 1824
 C. distinctus Van Duzee, 1924
 C. divergens Parent, 1941
 C. diversus Zetterstedt, 1843
 C. diversus Parent, 1933
 C. dividuus Van Duzee, 1924
 C. divisus Strobl, 1880
 C. djaneti Vaillant, 1953
 C. dorli Negrobov, 1980
 C. dorsalis Van Duzee, 1924
 C. dubius Van Duzee, 1924
 C. edwadsi Robinson, 1970
 C. edwardsi Van Duzee, 1930
 C. elongatus Parent, 1934
 C. emarginatus Van Duzee, 1928
 C. emeiensis Wang & Yang, 2008
 C. enderleini Parent, 1938
 C. eques Parent, 1931
 C. errans Parent, 1931
 C. exactus Walker, 1859
 C. excavatus Van Duzee, 1924
 C. exceptus Becker, 1922
 C. excisicornis Parent, 1935
 C. excisus Aldrich, 1896
 C. excretus Becker, 1922
 C. exiguus Van Duzee, 1924
 C. exilis Van Duzee, 1924
 C. exunguis (Thomson, 1869)
 C. facialis Gerstäcker, 1864
 C. fascialis Becker, 1918
 C. femoralis (Becker, 1922)
 C. femoralis Meigen, 1824
 C. femoratus Bigot, 1890
 C. femoratus Zetterstedt, 1843
 C. flavicauda Van Duzee, 1928
 C. flavimaculatus Van Duzee, 1929
 C. flavipalpis Van Duzee, 1930
 C. flavipes von Roser, 1840
 C. flavisetus Malloch, 1914
 C. flaviventris von Roser, 1840
 C. flavus Aldrich, 1896
 C. flavus Vanschuytbroeck, 1957
 C. fortunatus Negrobov & Maslova, 2000
 C. frontalis Van Duzee, 1924
 C. fujianensis Wang & Yang, 2008
 C. fulvohirtus Van Duzee, 1915
 C. furcatus Robinson, 1964
 C. fuscoluteus Negrobov & Zurikov, 1986
 C. giganteus Parent, 1931
 C. gilvipes Van Duzee, 1924
 C. glebi Negrobov & Maslova, 1995
 C. gramineus (Fallén, 1823)
 C. gramineus Meigen, 1838
 C. grandicornis Parent, 1930
 C. gratiosus Becker, 1922
 C. guizhouensis Wang & Yang, 2008
 C. guyanensis Parent, 1934
 C. halteralis Van Duzee, 1924
 C. halteratus Meuffels & Grootaert, 1996
 C. harmstoni Meuffels & Grootaert, 1999
 C. hastatus Van Duzee, 1924
 C. hawaiiensis Grimshaw, 1901
 C. hilburni Woodley, 1996
 C. hirsutus Aldrich, 1896
 C. hirtipes Van Duzee, 1924
 C. hirtus Parent, 1931
 C. hubeiensis Wang & Yang, 2008
 C. humilis Parent, 1928
 C. idahoensis Van Duzee, 1924
 C. imitator Becker, 1922
 C. incertus Walker, 1849
 C. incisus Parent, 1928
 C. inconspicuus Loew, 1858
 C. incumbens Becker, 1924
 C. indifferens Curran, 1924
 C. inermis Aldrich, 1896
 C. infirmus Parent, 1933
 C. infuscatus (Van Duzee, 1915)
 C. inornatus Parent, 1933
 C. insignis (Parent, 1933)
 C. insularis (Lamb, 1933)
 C. insularis (Parent, 1933)
 C. integer Robinson, 1975
 C. intermedius Frey, 1945
 C. intrudus Harmston, 1951
 C. javanensis de Meijere, 1916
 C. jindingensis Wang & Yang, 2008
 C. johnsoni Van Duzee, 1924
 C. junctus Van Duzee, 1924
 C. kansensis Harmston, 1952
 C. kerguelensis Enderlein, 1909
 C. kholsa Hollis, 1964
 C. kowarzi Lundbeck,1912
 C. laciniatus Becker, 1919
 C. laesus (Fallén, 1823)
 C. laesus (Wiedemann, 1817)
 C. laetus Meigen, 1824
 C. lamellicaudatus Robinson, 1975
 C. lamellifer Robinson, 1964
 C. laminatus Becker, 1922
 C. latealatus Vanschuytbroeck, 1951
 C. latifacies Van Duzee, 1933
 C. leucosetus Harmston, 1971
 C. leucostoma (Loew, 1861)
 C. licenti Parent, 1944
 C. litoralis Robinson, 1964
 C. liui Wang & Yang, 2008
 C. lividiventris Becker, 1924
 C. ljutengensis Negrobov & Zurikov, 1986
 C. lobipes Parent, 1934
 C. logvinovskii Negrobov & Tsurikov, 2000
 C. longihirtus Van Duzee, 1932
 C. longimanus Loew, 1861
 C. longipalpus Edwards, 1932
 C. longipalpus Aldrich, 1896
 C. longipes Van Duzee, 1927
 C. longiseta (Parent, 1933)
 C. longiventris Van Duzee, 1931
 C. luctuosus Bigot, 1888
 C. lundbladi Frey, 1939
 C. luoyangensis Wang & Yang, 2008
 C. madagascariensis Dyte & Smith, 1980
 C. magnicornis Van Duzee, 1924
 C. magnicornis Zetterstedt, 1843
 C. magnicornis Parent, 1928
 C. magnipalpus Van Duzee, 1927
 C. major Van Duzee, 1924
 C. malachiticus Speiser, 1910
 C. mediocaudatus Robinson, 1975
 C. megalocerus Meuffels & Grootaert, 1999
 C. melampodius Loew, 1857
 C. melanopus Parent, 1926
 C. meridionalis (Becker, 1922)
 C. metatarsatus Becker, 1922
 C. mexicanus Robinson, 1967
 C. microcerus Kowarz, 1874
 C. microtatus Meuffels & Grootaert, 1999
 C. millardi Meuffels & Grootaert, 1999
 C. minimus (Meigen, 1830)
 C. minimus Robinson, 1975
 C. minor Frey, 1945
 C. minor Parent, 1931
 C. minuticornis Van Duzee, 1927
 C. mirandus Van Duzee, 1927
 C. miripalpus Parent, 1928
 C. miritibia Parent, 1933
 C. mobilis Becker, 1924
 C. modestus Parent, 1928
 C. molliculus (Fallén, 1823)
 C. monochaetus Kowarz, 1874
 C. monticola Negrobov & Maslova, 1995
 C. morrisoni Van Duzee, 1924
 C. mundus (Loew, 1861)
 C. nanjingensis Wang & Yang, 2008
 C. nanus Parent, 1928
 C. neglectus (Wiedemann, 1817)
 C. neopicticornis Robinson, 1967
 C. neoselandensis Parent, 1933
 C. neotropicus Dyte,1980
 C. niger Loew, 1869
 C. nigerrimus Becker, 1918
 C. nigriciliatus Van Duzee, 1933
 C. nigricilius Loew, 1871
 C. nigricosta von Roser, 1840
 C. nigrifrons Parent, 1929
 C. nigripalpis Van Duzee, 1924
 C. nigripes (Fabricius, 1794)
 C. nigripes Meigen, 1824
 C. nubilus Say, 1829
 C. nudipes Van Duzee, 1924
 C. nudisetus Negrobov & Maslova, 1995
 C. nudus Becker, 1918
 C. obliquus Loew, 1861
 C. oblongus (Parent, 1928)
 C. obscuripes Zetterstedt, 838:
 C. occidentalis (Van Duzee, 1915)
 C. ochropus Thomson, 1869
 C. orichalceus Gosseries, 1989
 C. orientalis Negrobov & Tsurikov, 2000
 C. ovalicornis Parent, 1934
 C. pallidipalpus Van Duzee, 1933
 C. pallipes Loew, 1861
 C. palparis Becker, 1922
 C. palpatus Parent, 1928
 C. palpiger (Wheeler, 1890)
 C. palustris Verrall, 1876
 C. papuanus Meuffels & Grootaert, 1996
 C. paradoxus Aldrich, 1902
 C. parapicalis Bickel & Dyte, 1989
 C. parilis Parent, 1926
 C. parthenus Hardy & Kohn, 1964
 C. parvicornis Van Duzee, 1924
 C. parvipalpus Van Duzee, 1931
 C. parvulus (Aldrich, 1896)
 C. parvulus Van Duzee, 1924
 C. parvus Van Duzee, 1924
 C. pauli Meuffels & Grootaert, 1999
 C. pectoralis Van Duzee, 1924
 C. peculiariter Negrobov & Maslova, 2000
 C. pennatus Lichtwardt, 1902
 C. peregrinus Parent, 1931
 C. philtrum Melander, 1903
 C. picticornis Loew, 1862
 C. pictipes Becker, 1922
 C. pilicornis Becker, 1914
 C. pilitibia Negrobov & Maslova, 1995
 C. plagius (Vanschuytbroeck, 1952)
 C. polaris Negrobov & Maslova, 2000
 C. polleti Olejnichek, 1999
 C. polychaetus Frey, 1945
 C. pomeroyi Parent, 1934
 C. pratincola Wheeler, 1890
 C. proximus Aldrich, 1896
 C. pseudexcisus Robinson, 1975
 C. pseudocilipes Hollis, 1964
 C. pseudoniger Robinson, 1975
 C. pulchellus Kowarz, 1874
 C. pulcher Parent, 1926
 C. pulvillatus Parent, 1920
 C. pumilus (Meigen, 1824)
 C. pygmaeus Parent, 1934
 C. quadratus (Van Duzee, 1915)
 C. quadratus Van Duzee, 1924
 C. quadratus Wang & Yang, 2006
 C. rautenbergi (Wheeler,1890)
 C. repandus (Van Duzee, 1915)
 C. rhaphioides Zetterstedt, 1838
 C. ringdahli Parent, 1929
 C. romanicus Pârvu, 1995
 C. rostratus Bigot, 1890
 C. rubzovi Negrobov & Maslova, 1995
 C. rufipes Meigen, 1838
 C. sagittarius Van Duzee, 1924
 C. satrapa (Wheeler, 1890)
 C. saxatilis Grimshaw, 1901
 C. serratus Wang & Yang, 2006
 C. setifer Parent, 1932
 C. setosus Van Duzee, 1931
 C. seychellensis Lamb, 1922
 C. shannoni Van Duzee, 1930
 C. sibiricus Negrobov & Maslova, 1995
 C. signatus Zetterstedt, 1849
 C. silvicola Harmston, 1951
 C. simulans Van Duzee, 1924
 C. singularis Parent, 1931
 C. sinuolatus Wang & Yang, 2008
 C. smithi Negrobov, 1980
 C. sodalis (Loew, 1861)
 C. soleatus Becker, 1922
 C. spectabilis (Loew, 1861)
 C. spinifer Malloch, 1914
 C. spiniger Grimshaw, 1901
 C. spinipes Van Duzee, 1924
 C. straeleni Vanschuytbroeck, 1951
 C. suavis Loew, 1857
 C. subapicalis Becker, 1922
 C. subcaudatus Robinson, 1975
 C. subciliatus Frey, 1945
 C. subcostatus Loew, 1864
 C. subjectus Van Duzee, 1924
 C. superbus Vanschuytbroeck, 1951
 C. taeniomerus Meigen, 1830
 C. tarsalis Van Duzee, 1924
 C. teapanus Aldrich, 1901
 C. tennesseensis Robinson, 1964
 C. terminalis Van Duzee, 1924
 C. thoracicus Philippi, 1865
 C. tibialis Van Duzee, 1924
 C. tibialis Stephens, 1829
 C. triangularis Van Duzee, 1924
 C. triangulatus (Van Duzee, 1915)
 C. tricolor Robinson, 1975
 C. tuberculatus Van Duzee, 1931
 C. tumidipes Becker, 1922
 C. unicolor Becker, 1919
 C. uniseriatus Parent, 1933
 C. upembaensis (Vanschuytbroeck, 1952)
 C. usitatus (Van Duzee, 1915)
 C. validus Loew, 1861
 C. vanduzeei (Robinson, 1964)
 C. variabilis (Van Duzee, 1915)
 C. varians Kowarz, 1874
 C. varipes Van Duzee, 1924
 C. velox Parent, 1931
 C. verecundus Parent, 1933
 C. verralli Parent, 1923
 C. vicinus Parent, 1933
 C. virescens von Roser, 1840
 C. viridifemora Macquart, 1850
 C. viridifemoratus von Roser, 1840
 C. viridis Becker, 1922
 C. viridulus (Fallén, 1823)
 C. vittatus (Van Duzee, 1915)
 C. vividus Loew, 1864
 C. vockerothi Pollet in Pollet, Brooks & Cumming, 2004
 C. vulcanicola Frey, 1945
 C. vulgaris Van Duzee, 1924
 C. wisconsinensis Wheeler, 1890
 C. xanthocal Harmston & Knowlton, 1940
 C. xanthoprasius Bezzi, 1906
 C. xiaolongmensis Wang & Yang, 2006
 C. xinjiangensis Wang & Yang, 2008
 C. xiphostoma Robinson, 1975
 C. zhangi Wang & Yang, 2008
 C. zhuae Wang & Yang, 2008
 C. zlobini Negrobov, 2000
 C. zlobiniani Negrobov & Maslova, 1995
 другие виды

См. также 
 Rhaphium borisovi

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мухи-зеленушки
Роды двукрылых